Tsérna-Réka kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tsérna Réma, vattendrag, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 
 Kárpi, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar